Fourni, más conocida como Furní, es un yacimiento arqueológico en la isla de Creta (Grecia).
 Fourni, más conocida como Fourni Korseon, es la isla principal de un archipiélago de pequeñas islas griegas del mar Egeo.